Un rostro de mujer puede referirse a:

Un rostro de mujer, película sueca del año 1938 dirigida por Gustaf Molander y protagonizada por Ingrid Bergman; o
Un rostro de mujer, película estadounidense del año 1941 dirigida por George Cukor y protagonizada por Joan Crawford.